Le championnat du monde de squash féminin 1998 se déroule à Stuttgart du 2 au 8 novembre 1998. Sarah Fitz-Gerald remporte son  titre de championne du monde en battant Michelle Martin  après avoir sauvé 8 balles de match dans le 5e jeu de ce qui est considéré comme la .

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 1998

Liens externes 

1998
Squash féminin
Squash féminin 1998
Sport en Allemagne en 1998
Sport en novembre 1998
Squash en 1998
Monde féminin 1998